Соревнования в плавании в эстафете 4×200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 10:55 по местному времени (UTC+2), финал проводился в тот же день.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты 

4×200 м, вольный стиль, мужчины